Emporium – porto fluviale antico di Roma
Emporium – rivista di arte e grafica
Emporium – comune statunitense in Pennsylvania

Pagine correlate 
Emporio